Rúgolo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sulma E. Rúgolo de Agrasar
 Sulma Zulma E. Rúgolo de Agrasar